Riwaq (arcade), een arcade of portico in de islamitische architectuur
Riwaq (organisatie), een centrum voor behoud van architectuur in Ramallah, Palestina